Robert Clive
 Robert Clive (1769–1833), MP
 Robert Clive (1789–1854), MP